Клосовский:
 Клосовский, Александр Викентьевич (Викторович) (1846—1917) — российский метеоролог и геофизик, член-корреспондент Петербургской академии наук (см.).
 Клосовский, Борис Никодимович (1898—1976) — советский учёный-физиолог и морфолог, академик АМН СССР.
 Клосовский, Роман (1929—2018) — популярный польский актëр театра, кино и телевидения.